Фаустино:

Винодельня 
 «Бодегас Фаустино» — знаменитое семейное винодельческое хозяйство в испанском регионе Риоха, основанное в 1861 году. Семья Фаустино является крупнейшим владельцем виноградников в Риохе — на 650 гектарах возделывают виноградные лозы сортов масуэло, темпранильо, виура, шардоне, макабео и грасиано

Персоналии 
() — фамилия, распространенная среди выходцев из Латинской Америки. Известные носители:
 Фаустино, Алонсо (род. 1961) — парагвайский футболист.
 Фаустино, Дэвид (род. 1974) — американский актёр.
 Фаустино, Ленни (род. 1979) — канадская фигуристка-парница.
 Фаустино, Лима Мартинес (род. 1978) — бразильский волейболист.